Niemcy:
 Röhl – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Eifel Bitburg-Prüm

Osoby:
 Bettina Röhl – niemiecka dziennikarka
 John Charles Gerald Röhl – brytyjski historyk
 Klaus Röhl – niemiecki lekarz ortopeda i chirurg
 Klaus Rainer Röhl – niemiecki dziennikarz

Zobacz też:
 Röhle